Jung es un apellido alemán que significa "joven". Es el apellido de:
 Andrea Jung (鍾彬嫻), filóloga y ejecutiva canadiense.
 Familia Jung:
Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo.
 Casa Museo C. G. Jung, residencia de Carl Jung en Küsnacht, Suiza.
Karl Gustav Jung, cirujano y anatomista suizo, abuelo del anterior.
 Emma Jung, analista, escritora y esposa de Carl Jung.
 Franz Josef Jung, político alemán.
 George Jung, narcotraficante estadounidense.
 Joachim Jung, filósofo, matemático y naturalista alemán.
 Jessica Jung (Jung Soo-Yeon), exvocalista del grupo femenino surcoreano Girls' Generation, hermana de Krystal Jung.
 Julio Jung, actor y comediante chileno.
 Krystal Jung (Jung Soo-Jung), cantante pop y modelo comercial coreano-americana, miembro del grupo femenino surcoreano F(x), hermana de Jessica Jung.
 Rudolf Jung, agitador del nacionalsocialismo germanocheco y miembro del Partido Nazi alemán.
 Kim Dae-Jung (incluido como nombre), político surcoreano.
 Jung Yong Hwa, líder de la banda surcoreana CN Blue.